Canning se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elizabeth U. Canning
 K. Laura Canning